Le Combat est le titre de :
 Le Combat, journal parisien ayant paru du  au  ;
 Le Combat (The Fight), sixième épisode de la saison 2 de The Office diffusé en 2005 ;
 Le Combat (Breast Cancer Show Ever), neuvième épisode de la saison 12 de South Park, diffusé en 2008.

Voir aussi